Il singolare maschile  del torneo di tennis New South Wales Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John Fitzgerald che ha battuto in finale Sammy Giammalva 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Johan Kriek (semifinali)
 Tim Mayotte (secondo turno)
 Kevin Curren (semifinali)
 John Lloyd (secondo turno)
 Mike Bauer (secondo turno)
 Ben Testerman (quarti di finale)
 Miloslav Mečíř (secondo turno)
 Guy Forget (secondo turno)

 John Fitzgerald (Campione)
 Sammy Giammalva (quarti di finale)
 Marty Davis (quarti di finale)
 Leif Shiras (secondo turno)
 Scott Davis (terzo turno)
 Wally Masur (terzo turno)
 Tom Gullikson (quarti di finale)
 Brad Drewett (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1984